La Volta a Polònia 2018 va ser la 75a edició de la cursa ciclista Volta a Polònia. La cursa es disputà entre el 4 i el 10 d'agost de 2018, sobre un recorregut de 1.025 km, distribuïts en set etapes. Aquesta és la 27 prova de l'UCI World Tour 2018.

El vencedor final fou el polonès Michał Kwiatkowski (). Simon Yates (Mitchelton-Scott) i Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) completaren el podi.

Equips 
Vint-i-dos equips prenen part en aquesta edició: els 18 World Tour, que tenen l'obligació de participar-hi en ser una cursa de l'UCI World Tour, tres equips continentals professionals i un equip nacional polonès.

Etapes

1a etapa

2a etapa

3a etapa

4a etapa

5a etapa

6a etapa

7a etapa

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2018
2018